Шешелета:
 Шешелета — село в Закавказье
 Шешелета — платформа Абхазской железной дороги